Okap z Dziurką (Dolina Będkowska) – jaskinia w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Okap z Dziurką (Dolina Szklarki) – jaskinia w Dolinie Szklarki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej